Santa Rebecca – personaggio biblico
 Santa Rebecca Ar-Rayès – monaca libanese